Le  Conseil national de la jeunesse  en sigle (CNJ), créé en 1999, est un organe de consultation, de coordination et de concertation des associations et mouvements de jeunesse, sous tutelle du ministère de la jeunesse et loisirs.

Histoire

Attributions 
Le Conseil national de la jeunesse a pour mission de :
 Coordonner les activités menées par l’ensemble des associations et mouvements des jeunes en vue de la protection, l’éducation, l’encadrement de la jeunesse et de sa participation efficiente au processus de reconstruction nationale ;
 Assurer le rôle d’organe conseil en donnant un avis sur toutes les orientations de la politique nationale en matière d’encadrement de la jeunesse, saisi par le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions ;
 Assurer la représentation de l’ensemble des associations et mouvements des jeunes auprès du ministère ayant la jeunesse dans ses attributions ;
 Présenter au ministère ayant la jeunesse dans ses attributions, un rapport annuel sur la situation de la jeunesse en République démocratique du Congo ainsi que les perspectives d’amélioration ;
 Entretenir des relations de collaboration, d’amitié et de fraternité avec les organismes, institutions nationales et internationales s’intéressant aux problèmes de la jeunesse ;
 Assurer la représentation des mouvements de la jeunesse au sein des organismes internationaux de la jeunesse.

Composition et fonctionnement

Composition 
Le Conseil national de la jeunesse exerce ses activités sur toute l’étendue de la République démocratique du Congo.

Ses structures sont élaborées sur une base géographique et se présentent de la manière suivante :
 Conseil national de la jeunesse ;
 Conseil provincial de la jeunesse, en sigle C.P.S. ;
 Conseil urbain ou de district de la jeunesse ;
 Conseil communal ou territorial de la jeunesse.

Fonctionnement

Activités et travaux  du Conseil

Notes et références 

Société congolaise (RDC)
Organisme fondé en 1999